Международный конкурс артистов балета в Варне () — старейший и один из самых престижных конкурсов артистов балета.

Конкурс был организован в 1964 году в городе Варне, в Болгарии, благодаря инициативе болгарского дирижера Эмила Димитрова
 «Он был первым, кто организовал конкурс артистов балета, мы не можем сейчас этого понять, но конкурс в Варне был самым первым в мировой истории международным конкурсом артистов балета, на который съехались самые лучшие артисты со всего света, и уже потом, основываясь на опыте Варны, появились конкурсы в других городах мира»

Проходил ежегодно, а с 1966 года стал устраиваться раз в два года (вместо 1982 прошёл в 1983 году).

Члены жюри и лауреаты конкурса

Примечания 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1964 года
Появились в 1964 году в Болгарии
1964 год в театре
Соревнования в Болгарии
Балет в Болгарии
Летние театры
Биеннале
Культурные организации Варны